Gola puede referirse a:
 La gola, parte de una armadura.
 La gola, una moldura cuyo perfil tiene forma de S.
 La golilla, alzacuellos de valona del siglo XVII.
 El idioma gola.

Además, en geografía, puede hacer referencia a:
 La gola, canal navegable en la barra de un río o puerto.
 La gola, garganta o canal en que crecen las encañizadas y las fileras.
 Gola Dzierżoniowska, villa de Baja Silesia (Polonia).
 Gola, un municipio de Croacia en el condado de Koprivnica-Križevci.

Enlaces externos